gryllos ou grylle, figure grotesque ou monstrueuse représentée sur divers supports ;
 Gryllos, fils de Xénophon mort au cours de la bataille de Mantinée en 362  ;
 Gryllos, dialogue perdu d'Aristote consacré à la rhétorique ;
 Gryllos, dialogue de Plutarque sur la raison des animaux ;
 Gryllos, localité grecque faisant partie du dème d'Andrítsena-Kresténa.

Voir aussi 
 Gryllus, genre d'insectes orthoptères de la famille des grillidés.